Аза́рин — русско-еврейская фамилия, производная форма имени Азарий (Azaria) — Яхве (бог) помог (др.евр.).

Известные носители 
 Азарин, Азарий Михайлович (Мессерер) (1897—1937) — актёр, художественный руководитель театра им. Ермоловой.
 Азарин, Александр Ефимович (1919—2004) — чтец, артист «Москонцерта», народный артист России
 Азарина, Алла Александровна (род. 1949) — артистка эстрады, режиссёр.
 Азарин, Владимир Соломонович (род. 1935) — советско-израильский математик
 Азарин, Наум Маттаньевич (Мессерер) (1934—1989) — артист балета, хореограф, педагог.

Примечания